Scheffler puede referirse a:
 Axel Scheffler (de)
 Christoph Thomas Scheffler (de)
 Felix Anton Scheffler (de)
 János Scheffler, aka: Johann Scheffler (hu)
 Jens Scheffler (de)
 Silvina Scheffler
 Johann(es) Scheffler
 Karl Scheffler (de)
 Steve Scheffler

 2485 Scheffler
 Schefflera